Aqueduct / Aquädukt Mödling är en akvedukt i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Wien.

Runt Aqueduct / Aquädukt Mödling är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Aqueduct / Aquädukt Mödling är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Kanaler i Niederösterreich